Bissmeier oder Bißmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Bißmeier (* 1936), deutscher  Schauspieler
 Stephan Bissmeier (* 1956), deutscher Schauspieler